Александра Марковна Кропивницкая (по мужу — Михайлова; 1 июня (20 мая) 1888, Елисаветград, Херсонская губерния, Российская империя  — 20 апреля 1969, Петродворец, РСФСР, СССР) — советская оперная и камерная певица (сопрано).

Биография 
Дочь украинского театрального деятеля М. Л. Кропивницкого. С детских лет участвовала в домашних спектаклях, училась игре на фортепиано. В 1901—1905 училась в Харьковской гимназии и одновременно брала уроки игры на фортепиано у профессора А. Бенша. Драматическому искусству училась у отца.

В 1905 впервые выступила на публичном концерте. В том же году отправилась на учёбу в Париж, ученица Р. Карона (пение) и профессора Тальберга (фортепиано). В 1907—1910 — на императорских драматических курсах в Санкт-Петербурге (класс В. Давыдова и В. Петрова). С 1909 брала уроки пения сначала у С. Гладкой, затем у А. Томской. В 1912—1913 обучалась в Италии в Римской консерватории у А. Котоньи.

В 1913—1914 — солистка римского театра «Констанца», в 1915—1916 — Театра музыкальной драмы и Народного дома в Петрограде. После октябрьской революции 1917 участвовала в концертах для рабочих, исполняла народные и революционные песни. В 1918 гастролировала по Украине, в частности, пела в Харькове.

В годы Гражданской войны выступала с гастролями в южных городах России.

В 1920—1922 — солистка Ростовской оперы, в 1922—1923 — Харьковского оперного театра. Впоследствии пела на оперных сценах Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. В Ленинград вернулась в 1925 году, выступала в «Таврическом саде», в оперетте.

С 1929 — солистка Народного дома в Ленинграде. В 1930-х годах преподавала пение в Ленинградском театре музыкальной комедии, давала частные уроки и выступала с концертами.

Владела голосом большой силы и красоты тембра широкого диапазона (две октавы), вокальным мастерством.

Избранные оперные партии 
 Татьяна, Лиза, Мария («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» П. И. Чайковского),
 Купава («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова),
 Тамара («Демон» А. Г. Рубинштейна),
 Аида («Аида» Дж. Верди),
 Рахиль («Жидовка» Ф. Галеви),
 Маргарита («Фауст» Ш. Гуно),
 Тоска («Тоска» Дж. Пуччини),
 Недда («Паяцы» Р. Леонкавалло),
 Мерседес («Кармен» Ж. Бизе).

Как камерная певица исполняла в Италии сольные партии в ораториях «Жанна д’Арк» П. Паре и «Дочь Иеффая» Дж. Кариссими, в Четвертой симфонии Г. Малера и Девятой симфонии Бетховена. Выступала под руководством дирижёров В. Менгельберга, А. Пазовского и др.

Активно пропагандировала украинскую музыку, в частности, исполняла произведения украинских композиторов (Н. Лысенко, К. Стеценко, Я. Степового) и народные песни.

Была замужем за актером оперетты М. Михайловым. В годы Великой Отечественной войны пережила с ним блокаду Ленинграда.

После войны занималась преимущественно педагогической деятельностью.

Похоронена на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Ссылки 
 Олександра Марківна Кропивницька

Родившиеся в Елисаветградском уезде‎
Музыкальные педагоги СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище
Персоналии:Блокада Ленинграда
Оперные певцы и певицы СССР